Nenana, ville d'Alaska dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk
 Nenana, rivière d'Alaska, affluent de la rivière Tanana, elle-même affluent du Yukon.
 Nanana est un bateau à roues à aubes, navire musée à Fairbanks en Alaska.